Biserica de lemn din Broșteni se poate referi la:

 Biserica de lemn din Broșteni, Sibiu, construită în anul 1743 și localizată în satul Broșteni din comuna Păuca, județul Sibiu
 Biserica de lemn din Broșteni, Suceava, cunoscută și ca Biserica-muzeu „Ion Creangă”, construită în anul 1779 și localizată în orașul Broșteni, județul Suceava